Мери, крунска принцеза од Данске (; ), рођена као Мери Елизабет Доналдсон () је супруга данског престолонаследника Фредерика.

Биографија 
Рођена је 5. фебруара 1972, у Хобарту, као најмлађа од четворо деце шкотско-америчког професора Џона Доналдсона (5. септембар 1941) и његове прве супруге Хенријете "Ите" Кларк Хорн (12. мај 1942 - 20. новембар 1997). Мери је по занимању била маркетиншки саветник. Принца Фредерика је упознала на Летњим олимпијским играма 2000. Верили су се 8. октобра 2003 а венчали 14. маја 2004. Од тада је Мери прешла с презвитеријанске вере у лутеранску. Брачни пар има четворо деце: Кристијана, Изабелу, Винсента и Џозефин.

Породица

Родитељи

Супружник

Деца

Породично стабло

Спољашње везе 

 Званични сајт

Рођени 1972.
Данска краљевска породица